Šobar je lahko:
 Šobar, priimek
 šobar (Melursus ursinus), vrsta medveda